A Temporada da Deutsche Tourenwagen Meisterschaft de 1993 foi a décima temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve dez rodadas. O campeão foi o piloto italiano Nicola Larini.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1993 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1993